Йозеф Ланьяу (, 1902—1984) — нидерландский ботаник-систематик в Утрехте, один из основателей Международной ассоциации по таксономии растений. Ланьяу, А. А. Пулле и их ученики в литературе получили название «Утрехтской школы ботаники».

Биография 
Йозеф Ланьяу родился в Амстердаме 21 августа 1902 года в семье Яннеса Ланьяу и Хелены Элисабет Лаус. Среднее образование получал в Утрехте, в 1922 году поступил в Утрехтский университет. С 1926 года Ланьяу работал ассистентом профессора Августа Адриана Пулле в Университете, в 1927 году стал куратором. В 1929 году он защитил диссертацию, посвящённую растениям Суринама из семейства Молочайные, и получил степень доктора. В 1932 году Пулле и Ланьяу начали издавать серию монографий флоры этого региона.

В 1935 году Ланьяу был секретарём Международной комиссии по таксономии растений. На протяжении многих лет он работал над созданием единого каталога гербариев мира и собирателей растений. Вследствие огромного размера работы, а также проходившей в это время Второй мировой войны первое издание Index herbariorum вышло только в 1952 году.

С 1949 года Йозеф Ланьяу был профессором ботаники Утрехтского университета, сменив в этой должности Пулле. В 1950 году при его непосредственном участии во время Международного ботанического конгресса в Стокгольме была организована Международная ассоциация по таксономии растений (IAPT). С 1951 года ей издаётся журнал Taxon. В 1958 году Ланьяу был избран в Нидерландскую королевскую академию наук.

В 1971 году Ланьяу ушёл с должности полного профессора, став экстраординарным профессором. Через год он ушёл на пенсию.

5 января 1984 года Йозеф Ланьяу скончался.

Некоторые научные публикации

Некоторые виды растений, названные в честь Й. Ланьяу 
 
  [≡

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Ботаники Нидерландов